Heer Janszpolder ('s-Gravenpolder)
 Heer Janszpolder (Wissenkerke)